Nils Lagerlöf kan syfta på bland andra:

* Nils Lagerlöf (1688–1769), svensk professor och superintendent
 Nils Lagerlöf (1895–1970), svensk veterinärmedicinsk forskare
 Nils Lagerlöf (född 1995), svensk ishockeyspelare